Домен короля Франции
Территория, принадлежащая центральной ветви дома Чжоу (王畿 wángjī. См. :zh:畿服)

См. также 
 Домен (область)
 Удельное княжество
 Феод (лен)